Az 1967–1968-as német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 5. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1967. augusztus 18-án kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1968. május 28-án rendezték. A címvédő az Eintracht Braunschweig volt és a bajnok az 1. FC Nürnberg lett.

Tabella

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1967–1968-as szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1